Кубок Херсонської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Федерації футболу Херсонської області.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Херсонської області з футболу

Посилання 
 Херсонська обласна асоціація футболу 
 Візитна картка Федерації футболу Херсонської області
 Кубок Херсонської області з футболу 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Південь 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Південь  
 Підсумки обласних чемпіонатів 2014. Південь

Примітки 

Херсонська область
Спорт у Херсонській області
засновані в Україні 1949